Längenbach ist ein geographischer Name;

Ortschaften:
 Längenbach (Gemeinde Buch-St. Magdalena), Ortschaft von Buch-St. Magdalena, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark, Österreich
 Längenbach (Lauperswil), Ort in der Gemeinde Lauperswil, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern, Schweiz

Gewässer:
 Längenbach (Ahlbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Ahlbachs bis Buch, Gemeinde Rainau, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Längenbach (Altbach), rechter Zufluss des Altbachs (zur Roth (Rednitz), zur Rednitz) bei Eysölden, Gemeinde Thalmässing, Landkreis Roth, Bayern
 Längenbach (Angerbach), rechter Zufluss des Angerbachs (zur Lafnitz) vor Neudau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Längenbach (Aurach), linker Zufluss der Aurach bei Ostheim, Stadt Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge, Bayern
 Längenbach (Ebelsbach), rechter Zufluss des Ebelsbachs (zum Main) vor der Schönbachsmühle von Ebelsbach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Längenbach (Krumbach), linker Zufluss der Krumbach (zur Wertach) in Schlingen, Stadt Bad Wörishofen, Landkreis Unterallgäu
 Längenbach (Lahn), rechter Zufluss der Lahn bei Naunheim, Stadt Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Längenbach (Mahlspürer Aach), rechter Zufluss der Mahlspürer Aach (zur Stockacher Aach) bei Mahlspüren im Tal, Stadt Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Langebach
 Langenbach
 Länggenbach
 Längentalbach
 Lengenbach (Begriffsklärung)